

Дилев — село в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Дилев — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства